Blenheim kan avse:

 Slaget vid Blenheim – ett slag i Bayern mellan under spanska tronföljdskriget
 Blenheim Palace – ett palats i Oxfordshire, Storbritannien, byggt för segraren vid slaget vid Blindheim i Bayern
 Blenheim – en brunvit spaniel, se Cavalier king charles spaniel
 Blenheim Ginger Ale – en dryck som tillverkas i Blenheim, South Carolina, USA
 Blenheim (äpple) – äppelsort
 Bristol Blenheim – brittiskt bombplan under andra världskriget
  – flera fartyg i Royal Navy

Geografi

Kanada 

 Blenheim, Ontario, ort,

Nya Zeeland 

 Blenheim, Nya Zeeland, Marlborough, Marlborough District,

Storbritannien 

 Blenheim, Oxfordshire, civil parish i England,  
 Blenheim Palace, ett palats i Oxfordshire, England

Sverige 

 Blenheim (grund), Skåne län,

USA 

 Blenheim, South Carolina – en ort i South Carolina, Marlboro County,